Пуз — старинная новгородская мера сыпучих тел
 Пуз — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна